Andrew Bellatti (1991-), joueur de baseball
 Giovanni Bellati (1745-1808), peintre italien
 Virgilio Bellatti (1869-1917), chanteur lyrique, baryton